Dlemer (Arosbaya)
 Dlemer (Kwanyar)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing